

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 13, w tym 9 podstawowych
 Cieśle – część miasta Sosnowiec
 Cieśle – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. oleśnickim, w gminie Oleśnica
 Cieśle – wieś w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Łęki Szlacheckie
 Cieśle – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Pątnów
 Cieśle – część wsi Konina w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Niedźwiedź
 Cieśle – przysiółek wsi Rembertów w woj. mazowieckim, w pow. piaseczyńskim, w gminie Tarczyn
 Cieśle – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Bodzanów
 Cieśle – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Drobin
 Cieśle – kolonia wsi Leśnica w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Małogoszcz
 Cieśle – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Krasocin
 Cieśle – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. obornickim, w gminie Rogoźno
 Cieśle – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. pleszewskim, w gminie Gołuchów
 Cieśle – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Buk

Inne 
 Cieśle – przystanek kolejowy

Zobacz też 
 Cieśle Małe, Cieśle Wielkie